The Ringer (toneelstuk), een toneelstuk van Edgar Wallace
The Ringer (1928), een film van Arthur Maude
The Ringer (1931), een film van Walter Forde
The Ringer (1932), een film van Martin Frič en Karel Lamač
The Ringer (1952), een film van Guy Hamilton
The Ringer (2005), een film van Barry W. Blaustein
The Ringers, een Amerikaanse rockband